Federalny Departament Sprawiedliwości i Policji (niem.: Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD), fr.: Département fédéral de justice et police (DFJP), wł.: Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), romansz: Departament federal da giustia e polizia (DFGP)) – departament odpowiadający za wymiar sprawiedliwości oraz działalność policji w Szwajcarii.

Od 1 stycznia 2023 departamentem kieruje Élisabeth Baume-Schneider z SP/PS.

Lista szefów Departamentu

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona departamentu 

Polityka Szwajcarii